En astronomie, la première lumière est le moment où un télescope ou un instrument nouvellement installé reçoit et enregistre ses premiers photons venus du ciel. Les astronomes utilisent ce terme pour désigner et fêter l'inauguration de l'appareil.
 En cosmologie, la première lumière est le moment où, plusieurs millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles et galaxies se sont formées, au début de la réionisation.

Notes et références 

Instrument astronomique
Cosmologie